Луча́но Бе́рио (; , Империя — , Рим) — итальянский композитор.

Биография 

Родился в семье музыкантов. Первые уроки фортепиано получал у отца и деда, которые были органистами. Во время второй мировой войны ушёл на фронт, где был ранен в руку в первый же день. После войны учился в Миланской консерватории у Джулио Чезаре Парибени, Джорджо Федерико Гедини и Карло Марии Джулини (дирижирование). Ранение руки беспокоило его во время игры на фортепиано, и он всё больше времени посвящал композиции. В 1947 году было издано первое его произведение — сюита для фортепиано. В это время Берио зарабатывал себе на хлеб, аккомпанируя в вокальных классах консерватории, где и познакомился со своей первой женой — американской сопрано Кэти Берберян.

В 1951 году уехал в США, где учился в Тэнглвудском музыкальном центре у Луиджи Даллапикколы, который пробудил его интерес к додекафонии. С 1954 по 1959 годы посещал курсы новой музыки в Дармштадте, где познакомился с Пьером Булезом, Карлхайнцем Штокхаузеном, Дьёрдем Лигети и другими ведущими композиторами авангарда. Заинтересовавшись электронной музыкой, основал в 1955 году экспериментальную «Студию музыкальной фонологии» — . В студию приглашались известные композиторы, в частности Джон Кейдж. Также начал издавать журнал об электронной музыке . В 1966 году выиграл итальянский приз за произведение Laborintus II. В 1968 году с большим триумфом состоялось первое исполнение «Симфонии»— впоследствии ставшей наиболее известным произведением композитора. Она написана для восьми голосов и оркестра к 125-летнему юбилею Нью-Йоркского филармонического оркестра и посвящена Леонарду Бернстайну. Премьера была осуществлена Нью-Йоркским филармоническим оркестром и The Swingle Singers под управлением самого автора. В 1965—1972 годах был профессором композиции и основателем ансамбля Новой музыки в Джульярдской школе музыки в Нью-Йорке.

В 1972 году снова вернулся в Италию. С 1974 по 1980 годы был директором отделения электроакустической музыки в IRCAM в Париже. В 1987 году основал во Флоренции  — центр, похожий на IRCAM. С 1994 по 2000 год был почётным композитором в Гарвардском университете ().

Лучано Берио скончался в 2003 году в больнице в Риме. Он был атеистом.

Творчество 

Для творчества Берио характерны авангардные поиски новой акустической среды и музыкальной текстуры, использование серийной техники, электронной музыки. "Магнификат" для двух сопрано, смешанного хора, двух фортепиано, восьми деревянных духовых и ударника впервые привлек внимание общественности к 25-летнему композитору. Уже в инструментовке "Магнификата" обнаружилось пристрастие Берио к звуковым экспериментам.

Берио соединял инструментальные звучания с электронными шумами и звуками человеческой речи, например в пьесе  (1958) для голоса и магнитофона. В этом произведении, как и в других своих работах, Берио вступал в диалог с современной литературой.

Стремление объединить в новой звучащей форме разнообразные сферы искусства и природы приводило к тому, что Берио вновь и вновь обращался к цитатам самого разнообразного музыкального материала. Так, в своей "Симфонии" (1968) для восьми голосов и оркестра он цитирует в третьей части скерцо из до-минорной симфонии Густава Малера. Однако Берио с другими современными ему композиторами 60-х годов объединяла не только эта техника коллажа, но и склонность к сценической музыке и экспериментальному театру. Уже его произведение "Круги", законченное в 1960 году, демонстрирует сценическую концепцию, построенную на жестах и движении певицы по сцене.

Сочинения 

 Тема (Omaggio a Joyce), 1958
 Секвенция I, 1958
 Круги (Rounds), 1960
 Лицо (Visage), 1961
 Народные песни, 1964
 Laborintus II
 Пути II, 1967
 O King, 1968
Симфония, 1968
 A-Ronne, 1975
 Corale, 1981
 Король слушает (Un Re in ascolto; Вена, 1984)
 Ofanìm, 1988 (вторая редакция 2000)
 Секвенция XI для акустической гитары, 1988
 Утис (Outis; авторское обозначение жанра — azione musicale) (Милан, 1996)
 Ekphrasis' (Continuo II) 1996
 Chemins VII "Récit(su Sequenza IXb) для альт-саксофона с оркестром (1996)
 Alternatim per clarinetto, viola e orchestra (1996–97)
 Glosse для струнного квартета (1997)
 Korót для 8 виолончелей (1998)
 Cronaca del Luogo, 1999
 SOLO (1999)
 Секвенция XIV для виолончели, 2002
 Altra voce per flauto contralto, mezzosoprano e live electronics (1999)
 Стансы, 2003
 Семь испанских народных песен'' Мануэля де Фальи (оркестровая версия вокального цикла испанского композитора), 1978
 другие секвенции (для всех инструментов оркестра)

Примечания

Литература 
 Кириллина Л.В. Берио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 2 / Под ред. М. Арановского и А. Баевой. – М.: Музыка, 1995. С. 74 – 109. 
 Петров В. О. Инструментальный театр Лучано Берио (к 90-летию со дня рождения композитора) // Музыка: искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. – 2015. – № 4 (12). С. 24-32. 
 Петров В. О. «Секвенции» Лучано Берио: семантика цикла. – Астрахань: Астраханская государственная консерватория (академия), 2012. – 40 с.
 Петров В. О. Секвенция III Лучано Берио: концепция и её интерпретация // Профессиональная подготовка вокалистов: проблемы, опыт, перспективы: Сб. научных трудов. Вып. 6. – М.: Издательство «Литера Скрипта», 2014. С. 62-67.
 Петров В. О. Уровни новаций в постмодернистских «Секвенциях» Лучано Берио // Проблемы современной науки и образования: научно-методический журнал. – 2015. – № 9 (39). С. 192-195.

Ссылки 
 Краткая биография
 Биография 
 Биография с анализом некоторых произведений
 Мультимедийный сайт с документальными видео о Лучано Берио 

Авторы реквиемов
Академические музыканты Италии
Композиторы Италии XX века
Авангардные музыканты
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты Императорской премии Японии
Выпускники Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
Преподаватели Миллс-колледжа
Лауреаты премии Фельтринелли
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎